Четверго́в (Четверго́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Четвергов, Александр Геннадьевич (Митрополит Андриан; 1951—2005) — предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (2004—2005).
 Четвергов, Валерий Иванович (род. 1941) — эстонский общественно-политический деятель.
 Четвергов, Дмитрий Борисович (род. 1961) — российский гитарист и композитор, саунд-продюсер.
 Четвергов, Евгений Владимирович (род. 1934) — эрзянский учёный-агроном и писатель.

См. также 
 Четверг (значения)